Астрономически обект или небесен обект е естествено физическо тяло, асоциация или структура, която съществува в наблюдаваната вселена. В астрономията термините обект и тяло често се използват взаимозаменяемо. Астрономическо тяло или небесно тяло обаче е единна, тясно свързана, съседна същност, докато астрономически или небесен обект е сложна, по-малко кохезивно свързана структура, която може да се състои от множество тела или дори други обекти с подструктури.

Примери за астрономически обекти включват планетарни системи, звездни купове, мъглявини и галактики, докато астероиди, спътници, планети и звезди са астрономически тела. Кометите могат да бъдат идентифицирани като тела и обекти: те са тела, когато се отнасят до замразеното ядро от лед и прах, и обект, когато описва цялата комета с дифузната кома и опашката.

Галактики 
Вселената може да се разглежда като йерархична структура. В най-големите скàли основната съставна част на съвкупността е галактиката. Галактиките са организирани в групи и купове, често в по-големи свръхкупове, които са нанизани на големи нишки между почти празнини, образувайки мрежа, която обхваща наблюдаваната вселена.

Категории, според локация

Източници